Arbuckle Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arbuckle Mountain (Kalifornien)
 Arbuckle Mountain (Oregon)
 Arbuckle Mountain (Washington)

Siehe auch:
 Arbuckle Mountains